Lisek Pablo (ang. Pablo the Little Red Fox, 1999-2000) – brytyjski serial animowany, opowiadający o życiu rodziny lisów oraz ich  przyjaciół. Serial skierowany jest dla dzieci w wieku przedszkolnym, nadawany na kanale MiniMini. Od 2 grudnia 2013 roku serial pojawił się na antenie ATM Rozrywka.

Wersja polska 
Postaciom głosów użyczyli:
 Agnieszka Granowska
 Dorota Lanton – Pablo
 Katarzyna Łukaszyńska
 Grażyna Rogowska
 Agata Rzeszewska – mama Pabla
 Jacek Kałucki – Baxter
 Artur Nowak
 Mirosław Wieprzewski
 Marek Włodarczyk – lektor: tytułu serialu, tytułu odcinka i tyłówki
Wersja polska:GMC Studio

Spis odcinków

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Brytyjskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 1999
Seriale telewizyjne zakończone w 2000
Seriale telewizyjne HiT Entertainment